Сан-Лоренсо-де-ла-Паррилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Население — 1322 человека (на 2007 год).

Покровителями города считаются хесус десентеррадо и святая дева де бельвис.

Известные жители 

Симон, Педро — историк, педагог, составитель многотомного труда по истории цивилизации Чибча.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки